Кубок Южной Америки по футболу среди женщин 2003 () — 4-й розыгрыш женского Кубка Южной Америки, состоявшийся с 9 по 27 апреля 2003 года. Первоначально турнир планировалось провести с 5 по 16 апреля 2002 года в аргентинской Кордове.

Матчи первого раунда турнира, в котором приняли участие девять сборных (кроме Бразилии, сразу допущенной в финальный раунд), прошли в трёх городах — Сальте, Лохе и Лиме. Игры финального раунда состоялись в Лиме, Перу.

В четвёртый раз чемпионом стала сборная Бразилии, также получившая право участвовать в чемпионате мира. Вторым участником чемпионата мира от КОНМЕБОЛ стала Аргентина, занявшая второе место.

Стадион 
Матчи первого раунда турнира прошли на стадионах «Падре Эрнесто Мартеарена» (Сальта, вмещает 20 408 зрителей) и «Рейна дель Сисне» (Лоха, вмещает 14 935 зрителей). Стадион «Монументаль» (вмещает 80 093 зрителя) в Лиме принимал матчи первого и финального раундов турнира.

Судьи 
Игры турнира обслуживались следующими арбитрами:

Главные судьи:
  Флоренсия Романо
  Кандида Кольке
  Мария Тереса Альварадо
  Зуэлль Тортура
  Сильвия Оливейра Карвалью
  Мария Гарсия
  Риабель Трухильо
  Патрисия да Сильва
  Мариселья Контрерас

Ассистенты:
  Алехандра Серкато
  Сабрина Лоис
  Арасели Кастро
  Марлей Силва
  Адриана Корреа
  Роза Каналес
  Ана Перес
  Лаура Геймонат
  Марица Родригес

Результаты

Первый раунд

Группа А

Группа В

Группа С

Финальный раунд

Бомбардиры 

7 мячей

  Марисоль Медина

6 мячей

  Катя

5 мячей

  Сандра Валенсия

4 мяча 

  Майте Саморано

  Марта

  Претинья

3 мяча

  Карина Альвариса

2 мяча

  Наталья Гатти
  Алехандра Хименес

  Формига
  Анхела Гарсон

  Глория Салинас
  Венди Вильон

1 мяч

  Аналия Альмейда
  Росана Гомес
  Мариса Херес
  Дейси Морено
  Ширли Перес
  Элизабет Перес
  Мария Урхель
  Кристиана
  Розана

  Клаудия Гутьеррес
  Нелия Имбачи
  Соня Миранда
  Паулина Мунера
  Лейди Ордоньес
  Франсиска Агуэро
  Надя Родас
  Росана Роман
  Лорена Босманс

  Мириам Веружка
  Адриана Давила
  Марта Мори
  Джессика Лемос
  Ангелина Галвес
  Мария Кастро
  Гретель Кампи

Ссылки 
 Результаты матчей на rsssf.com

2003 год в женском футболе
2003 год в Южной Америке
Кубок Южной Америки по футболу среди женщин